Госнелл () — английская фамилия. Известные носители:

 Госнелл, Гарольд (1896—1997) — политолог, преподаватель Гарвардского университета, ученик Чарльза Мерриама.
 Госнелл, Кермит (род. 1941) — американский аборционист, серийный убийца детей, приговорённый к трём срокам пожизненного заключения.
 Госнелл, Раджа (род. 1958) — американский монтажёр и кинорежиссёр.